Асијенда Ариба има више значења:

 Асијенда Ариба, Лос Роча (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда Ариба, Сан Хосе де ла Консепсион (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику